Росита Пелайо  (19 декабря 1958, Мехико, Мексика) — известная мексиканская актриса театра и кино и балерина.

Биография 
Родилась 19 декабря 1958 года в Мехико в семье актёра, диктора и ведущего конкурсов Луиса Мануэля Пелайо (1922-89). В Мексиканском кино дебютировала в 1981 году и с тех пор снялась в 33 работах в кино и телесериалах. В 2001 году снялась в культовом телесериале Страсти по Саломее в роли Кикис, после чего стала известна во многих странах мира. В 1996 году сыграла в театральной постановке Потоп, который приходит, где она сыграла вместе с лучшими представителями актёрской плеяды — Эктором Бонилья, Марианой Леви, Мартой Резникофф и Луисом Кутюрье.

Тяжёлая болезнь 
Актрису Роситу Пелайо сразил тяжёлый инсульт, в результате чего она была частично парализована и резко потеряла в весе. Ещё раньше из-за избыточного веса у неё были проблемы с желудком и ногами.

Личная жизнь 
Была замужем за актёром и сценаристом Родольфо Родригесом (?-6.09.1994), брак просуществовал до смерти супруга, детей нет.

Фильмография

Телесериалы

Свыше 2-х сезонов 
 1985-2007 — Женщина, случаи из реальной жизни (17 сезонов; снялась в 14-ти сезонах с 1997 по 2004 год) — несколько ролей.
 2008- — Роза Гваделупе
 продолжение следует...

Televisa 
 2001-02 — Страсти по Саломее — Кикис.
 продолжение следует...

Награды 
 Награда Ассоциации театральных критиков и журналистов «Розита Пелайо — 40 лет карьеры» (2016).

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография .
 Телесериал Cachun-cachun-ra-ra с участием Роситы Пелайо.
 Болезнь Роситы Пелайо.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Родившиеся в Мехико
Актрисы по алфавиту
Актрисы Мексики